Ez a lista tartalmazza az angol Chelsea Football Club összes szezonját a megalapítása, 1905 óta.

Magyarázat
 BL = Bajnokok Ligája
 VK = Vásárvárosok Kupája
 UK = UEFA-kupa
 EL = Európa-liga
 KEK = Kupagyőztesek Európa-kupája
 SZK = UEFA-szuperkupa
 KVB = FIFA-klubvilágbajnokság
 CS = FA Charity Shield/Community Shield
 FMC = Full Members Cup
 GY = Győztes
 D = Döntős
 ED = Elődöntő
 ND = Negyeddöntő
 NYD = Nyolcaddöntő

Szezonok

Nemzetközi rekordok

Források

soccerbase.com – Chelsea statisztika